

Teatro
 Turandot – opera di Ferruccio Busoni
 Turandot – opera di Giacomo Puccini
 Turandot – fiaba teatrale di Carlo Gozzi
Turandot (Turandot oder Der Kongreß der Weißwäscher) – opera teatrale di Bertolt Brecht

Cinema
Turandot (Prinzessin Turandot) – film del 1934 diretto da Gerhard Lamprecht
Turandot – film di animazione del 1974 di Giulio Gianini ed Emanuele Luzzati
Turandot – film di animazione del 2004 diretto da Il Nam Kim

Altro 

 530 Turandot – asteroide della fascia centrale
 Turandot – personaggio teatrale